Азадеган-лига 2008/2009 годов () — 8-й сезон Азадеган-лиги с момента её создания. Сезон стартовал 25 октября 2008 года и закончился 22 июня 2009 года. В чемпионате приняли участие 28 команд.

Группа A

Команды

Турнирная таблица

Группа B

Команды

Турнирная таблица

Ссылки 
 Азадеган-лига 2008/09 на сайте soccerway.com

2008/2009
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2008 году
Спорт в Иране в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009